żyła główna górna – duże naczynie krwionośne zbierające krew z górnej połowy ciała
 żyła główna dolna – duże naczynie krwionośne zbierające krew z dolnej połowy ciała